Cravens Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cravens Township (Arkansas)
 Cravens Township (Oklahoma)